De Branche Lumière is een Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Haar activiteiten lopen reeds in 3 eeuwen. Ze werd opgericht in 1898 en is nog steeds actief. Hoewel deze loge voornamelijk in de Franse taal werkt, werden in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog programma's in het Nederlands gehouden onder de naam "Tak Het Licht". In het begin van de 21ste eeuw is terug met een Nederlandstalig programma begonnen.

Huidige voorzitter van de loge: Alain Delcroix

Franstalige activiteiten van deze loge
Studiegroep over de Yogasoetra's van Patanjali
Lumière
Vereniging in Brussel